"Parral", que em Língua castelhana, significa parreiral, pode ser:

 Parral, comuna chilena da Região de Maule
 Parral (Ohio), localidade dos EUA
 Parral (Chihuahua), cidade mexicana
 El Parral, município espanhol de Castela e Leão

Desambiguações de topônimos